Aryeh Deri – politico israeliano
 Bruno Deri – calciatore italiano
 Miksa Déri – ingegnere ungherese
Deri – villaggio del Galles